Colonia Santa Rosa kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Santa Rosa, Corrientes, ort, 
 ,

Mexiko 

 Colonia Santa Rosa, Mexiko, ort, Guerrero, Acatepec, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar